Ohlsdorf är en kommun i Österrike.   Den ligger i distriktet Politischer Bezirk Gmunden och förbundslandet Oberösterreich, i den centrala delen av landet,  km väster om huvudstaden Wien. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Ohlsdorf är huvudsakligen platt, men åt sydväst är den kuperad.

Trakten runt Ohlsdorf består till största delen av jordbruksmark. Runt Ohlsdorf är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Trakten ingår i den hemiboreala klimatzonen. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är augusti, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är mars, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor

Externa länkar

Indelningar i Oberösterreich